Главное управление — наименование органа военного управления в вооружённых силах и органа управления в государстве:
 Главное управление генерального штаба Военного министерства Российской империи;
 Главное артиллерийское управление Военного министерства Российской империи;
 Главное инженерное управление Военного министерства Российской империи;
 Главное интендантское управление Военного министерства Российской империи;
 Главное военно-медицинское управление Военного министерства Российской империи;
 Главное военно-судное управление Военного министерства Российской империи;
 Главное управление военно-учебных заведений Военного министерства Российской империи;
 Главное управление казачьих войск Военного министерства Российской империи;
 Главное управление кораблестроения и снабжений;
 Главное управление торговли и промышленности;
 Главное управление по делам местного хозяйства;
 Главное управление землеустройства и земледелия;
 Главное тюремное управление;
 Главное управление по делам печати;
 Главное управление неокладных сборов и казенной продажи питей;
 Главное управление по делам литературы и издательств;
 Главное управление государственной безопасности НКВД СССР;
 Главное управление Красной Армии;
 Главное управление политической пропаганды Красной Армии;
 Главное управление Военных Воздушных Сил Красной Армии;
 Главное артиллерийское управление Красной Армии;
 Главное автобронетанковое управление Красной Армии;
 Главное военно-инженерное управление Красной Армии;
 Главное интендантское управление Красной Армии;
 Главное управление по делам военнопленных и интернированных;
 Главное управление лагерей;
 Главное управление пограничной и внутренней охраны;
 Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил Росси́йской Федера́ции;
 Главное управление по противодействию экстремизму МВД России;
 Главное управление МВД России по городу Москве;
 Главное управление МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
 и другие.